De lijst van Stolpersteine in het Land van Heusden en Altena geeft een overzicht van de gedenkstenen zijn geplaatst in het kader van het Stolpersteine-project van de Duitse beeldhouwer-kunstenaar Gunter Demnig. De regio wordt ook wel Hollands Brabant genoemd. Het Land van Heusden en Altena bestaat uit verschillende gemeenten, waaronder Altena, Geertruidenberg en Heusden.

Stolpersteine 
Tot 2019 zijn in drie gemeenten in het Land van Heusden en Altena Stolpersteine gelegd: in Altena, Geertruidenberg en Heusden.

Altena 
In Altena liggen elf Stolpersteine: een in Eethen, drie in Werkendam en zeven in Woudrichem.

Eethen

Werkendam

Woudrichem

Geertruidenberg 
In Geertruidenberg liggen tien Stolpersteine op drie adressen.

Heusden 
In Heusden liggen drie Stolpersteine: twee in Nieuwkuijk en een in Vlijmen.

Data van plaatsingen 
 6 april 2010: Werkendam
 31 oktober 2014: Geertruidenberg
 5 februari 2017: Woudrichem
 12 maart 2019: Eethen, Heusden

Zie ook 
 Lijst van Nederlandse gemeenten met Stolpersteine

Land van Heusden en Altena
Land van Heusden en Altena